В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (фінал)
 Габріела Сабатіні (Переможниця)
 Дженніфер Капріаті (3-тє коло)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)
 Анке Губер (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (2-ге коло)

 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Радка Зрубакова (3-тє коло)
 Бренда Шульц (2-ге коло)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Відсутня
 Аманда Кетцер (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)